Domenico de Simone – włoski kardynał.
 Domenico de Simone – włoski polityk.
 Domenico de Simone – włoski piłkarz.